Поликар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 5,34 км². Население — 227 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Wikanda 

Муниципалитеты Гранады